Becom steht für

 becom Informationssysteme, eine Tochterfirma von Computacenter
 Becom Electronics, burgenländisches Elektronikunternehmen

B.Com steht für

 B.com, einen Distributor für PC-Hardware